Национальная художественная галерея:

 Национальная художественная галерея в Афинах (Греция).
 Национальная художественная галерея в Вильнюсе (Литва).
 Национальная художественная галерея в Исламабаде (Пакистан).
 Национальная художественная галерея в Йошкар-Оле (Россия).
 Национальная художественная галерея в Каракасе (Венесуэла).
 Национальная художественная галерея в Софии (Болгария).

См. также 
 Национальная галерея искусства в Вашингтоне (США)